Schlacht von San Juan steht für:

 Schlacht von San Juan (1595), ein englischer Angriff auf San Juan, Puerto Rico, in 1595
 Schlacht von San Juan (1598), ein englischer Angriff auf San Juan, Puerto Rico, in 1598
 Schlacht von San Juan (1625), ein niederländischer Angriff auf San Juan, Puerto Rico, in 1625
 Schlacht von San Juan (1797), ein britischer Angriff auf San Juan, Puerto Rico, in 1797
 Schlacht von San Juan und Chorrilos, während des Salpeterkriegs  in 1881
 Schlacht von San Juan del Monte, während der philippinischen Revolution in 1896
 Erste Schlacht von San Juan, während des spanisch-amerikanischen Kriegs im Mai 1898
 Zweite Schlacht von San Juan, während des spanisch-amerikanischen Kriegs im Juni 1898

Siehe auch:
 Schlacht von San Juan Hill, während des spanisch-amerikanischen Kriegs in 1898